Lindre ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Moselle:

Lindre-Basse
Lindre-Haute